Нерис:

 Нерис, Нярис – литовское название реки Вилия.
 Саломея Нерис (, 1904—1945) — псевдоним литовской поэтессы Саломеи Бачинскайте-Бучене.
 Нерис, Хосе (род. 2000) — уругвайский футболист.
 Нерис, Эктор (род. 1989) — доминиканский бейсболист.
  — литовский футбольный клуб.
 Пятрас Нерис () — псевдоним литовского писателя Пятраса Вилейшиса.
 Название гостиниц, магазинов, предприятий и фирм в Литве, России, на Украине.

См. также 
 Нярис () или Вилия — река в Белоруссии и Литве, правый и наиболее длинный приток Немана.